Bieler je priimek več oseb:    
 Alfred Bieler, švicarski hokejist
 Bruno Bieler, nemški general
 Claudio Bieler, ekvadorski nogometaš
 Henry G. Bieler, ameriški zdravnik
 Viktor Bieler, švicarski rimskokatoliški škof
 Wanda Bieler, italijanska smučarka